Simiutarsuaq bezeichnet:
 Simiutarsuaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Simiutarsuaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Simiutarsuaq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland